Cratere Graff – cratere lunare
 Cratere Graff – cratere su Marte